Landtagswahlkreis 52 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Kehl (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Emmendingen (1956 bis 1972)

in Hessen:
 Wahlkreis Darmstadt-Dieburg II (seit 1983)
 Wahlkreis 52 (Hessen) (1970 bis 1982)

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Buchholz (seit 2008)
 Landtagswahlkreis Achim (2003)
 Landtagswahlkreis Syke (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Soltau (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Viersen I (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Viersen II (2005 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Neuss III (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Rhein-Wupper-Kreis II (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Solingen II (1958 und 1962)
 Landtagswahlkreis Solingen-Ohligs-Wald-Gräfrath (1950 und 1954)
 Landtagswahlkreis Solingen-Ohligs (1947)

in Sachsen:
 Wahlkreis Bautzen 1 (seit 2014)
 Wahlkreis Bautzen 2 (1994 bis 2009)
 Wahlkreis Freiberg I (1990)